Epoca de argint a benzilor desenate a fost o perioadă de progres artistic și de succes comercial larg răspândit în cărțile de benzi desenate americane de masă , în principal cele care prezintă arhetipul super -eroului. După Epoca de Aur a benzilor desenate și un interregnum de la începutul până la mijlocul anilor 1950, se consideră că Epoca de Argint acoperă perioada cuprinsă între 1956 și sfârșitul anului 1969 și a fost urmată de Epoca Bronzului .